Adam Bertocci (1982) – regista statunitense
 Aldo Bertocci (1915-2004) – tenore italiano
 Carlo Bertocci (1946) – pittore italiano
 Peter Bertocci (1910-1989) – filosofo e docente statunitense